Съд може да се отнася за:
 съд – орган, осъществяващ правосъдие: градски, районен, върховен, военен, арбитражен, народен, другарски, религиозен съд; производни:
 Страшен съд (в религията) – последен съд (съдене) на човек, осъществява се от Бог
 съд – съдене (разглеждане и разрешаване на дела)
 съдебна палата – сграда на съд
 вместилище за газове, течности и твърди тела:
 домакински съд – за готвене, за хранене, за пиене
 плавателен съд – превозно средство
 съд в анатомията – тръбопроводи в животни и растения: лимфен, кръвоносен съд

Филми 
 „Съд“ – съветски игрален филм (1962), реж. В. Скуйбин и А. Манасарова
 „Съд“ – руски телевизионен сериал (2009), реж. Андрей Силкин
 „Съд“ – индийски игрален филм (2014), реж. Чайтаня Тамхане
 „Военен съд“ – западногермански игрален филм (1959), реж. Курт Майзел